Xirona kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Província de Girona, provins, Katalonien, 
 Girona (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar